Příjmení Pavlov a Pavlovová nosí více osobností:

 Arsenij Sergejevič Pavlov (1983–2016) – ruský voják
 Dmitrij Grigorjevič Pavlov (1897–1941) – ruský vojevůdce a generál
 Igor Pavlov (1979) – ruský atlet (skok o tyči)
 Ivan Petrovič Pavlov (1849–1936) – ruský fyziolog, psycholog a lékař
 Jakov Fedotovič Pavlov (1917–1981) – sovětský voják
 Ján Praško Pavlov (* 1956) – český psychiatr a psychoterapeut
 Jiří Pavlov (1943–2008) – český politik, senátor ODS
 Juraj Pavlov (1911–??) – slovenský a československý politik, funkcionář Strany slobody, poúnorový poslanec, pak v emigraci
 Oleg Pavlov (1970–2018) – ruský spisovatel
 Pavel Pavlov (zápasník) (1953) – bulharský zápasník

přechýlené
 Anna Pavlovová (1881–1931) – ruská tanečnice
 Nina Sergejevna Pavlova (1932–2021) – ruská filoložka a překladatelka

Externí odkazy